PCT se može odnosit na:

 Kalcitonin, hormon
 Prokalcitonin, prekurzor hormona
 Proksimalna tubula, porcija sistema kanala bubrežnih nefrona